Cupa Croației (în  este principala competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Croația, organizată și gestionată de Federația Croată de Fotbal.

Finale 
Cupa Croației s-a jucat din 1992. Următoarele scoruri au fost înregistrate în finale:

Performanță după club

Antrenori câștigători

Legături externe
  Croatian Cup results at Sportnet.hr 
Cup at UEFA
  League321.com - National cup results.

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Croația